Caballo (spanisch „Pferd“) steht für:

 Caballo (vor 1939–nach 1947), mexikanischer Fußballspieler, siehe Alberto Mendoza (Fußballspieler)
 (24044) Caballo, Asteroid
 Caballo (New Mexico), Ort im Sierra County
 Caballo Lake, Stausee in New Mexico

Siehe auch:
 Caballo Island
 Caballero